Луций Корнелий Бальб ():

 Луций Корнелий Бальб Старший — отец Луция Корнелия Бальба и Публия Корнелия Бальба
 Луций Корнелий Бальб — сын Луция Корнелия Бальба, консул-суффект в 40 году до н. э.
 Луций Корнелий Бальб — сын Публия Корнелия Бальба, проконсул Африки в 21—20 годах до н. э.
 См. также 
 Корнелии Бальбы